Роман Фёдорович Сенык (; ) — украинский активист Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Роман Сенык родился 26 июля 1968 года  в селе Наконечное Второе во Львовской области. В восьмилетнем возрасте Роман отличился тем, что спас девочку, которая каталась на санках и упала в речку. Окончил школу в Наконечном Первом, после чего учился в техникуме. Со временем уехал из родного села, где остались жить его родители, брат и сестра. В 1989 году Сенык первым поднял Флаг Украины в своём селе.

Роман Сенык служил миротворцем от Украины в контингенте Миротворческих сил ООН во время войны за независимость Хорватии, был флагоносцем.

В течение последних пятнадцати лет жизни проживал в городе Турке (Львовская область), работал оператором на автозаправке. У Романа была жена, Любовь Сенык, но детей у них не было.

Евромайдан 
Входил в 29 Бойковскую сотню самообороны Майдана. Постоянно дежурил с шести до девяти часов утра. Носил с собой флаг Украины с надписью «Турка», из-за этого в сотне его называли «Турковский флагоносец» ().

Его знакомые активисты рассказывают:
С начала событий на Евромайдане в Киеве ездил трижды, всегда старался там быть нужным. Там он всегда пытался быть нужным друзьям.

Как сообщают украинские средства массовой информации, Роман Сенык был ранен 22 января 2014 вблизи стадиона «Динамо» на улице Грушевского во время Евромайдана, когда Роман стоял с флагом на передовой. Пулей для остановки транспортных средств снайпер попал ему в плечо сверху, чуть сбоку и спереди. Пуля раздробила кости и застряла в лёгком. Роман перенес 2 операции в Киевской городской клинической больнице № 17, потерял 3 литра крови, ему пришлось ампутировать руку. Более 350 людей сдали кровь, чтобы помочь Роману. Роман Сенык умер 25 января не приходя в сознание.

Похороны прошли 27 января в родном селе Романа Наконечном Втором, где он стал первым героем. Односельчане сами собирали деньги на похороны. Попрощаться с погибшим пришло около трех тысяч людей. Похоронили Романа Сеныка в братской могиле, где захоронены воины Украинской повстанческой армии.

По словам Генерального прокурора Украины Виталия Яремы, Роман Сенык был убит из гладкоствольного оружия для резиновых пуль, которое было заряжено охотничьими патронами.. 2 декабря 2016 года начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Сеник и Жизневський были убиты пулями, которые использует только МВД (для принудительной остановки транспортных средств), таких пуль нет в свободной продаже, их поставляют правоохранительным органам. Ранее Горбатюк уже заявлял, что использовались пули для остановки транспорта, но не упоминал о том, что они доступны только правоохранителям.

Награды и звания 
 Почетная благодарность Яворовского района «Почетный гражданин Яворовского района».
  Звание Герой Украины с награждением орденом «Золотая Звезда» (указ Президента Украины № 890/2014, от 21 ноября 2014 года, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства.
 Медаль УПЦ КП «За жертвенность и любовь к Украине»(июнь 2015 года, посмертно).

Память 
 27 июля 2014 в городе Турка на улице Мицкевича, была торжественно открыта мемориальная доска Роману Сенику.

См. также 
 Список погибших на Евромайдане

Примечания

Ссылки 
 
 
 На Львівщині освятили пам'ятник герою Небесної сотні Роману Сенику

Похороненные в Яворовском районе